Жіноча юніорська збірна Японії з хокею із шайбою — національна жіноча юніорська команда Японії, що представляє країну на міжнародних змаганнях з хокею із шайбою. Опікується Японською хокейною федерацією.

Виступи на чемпіонатах світу 

*Включає в себе дві поразки в додатковий час (попередній раунд)
^Включає в себе одну перемогу в додатковий час (попередній раунд)
**Включає в себе одну поразку в додатковий час

Див. також 
 Збірна Японії з хокею із шайбою
 Жіноча збірна Японії з хокею із шайбою

Посилання 
 Про збірну Японії на сайті Федерації хокею Японії 
 Національні збірні з хокею  

Хокей у Японії
Японія